Svenska mästerskapet i ishockey 1937 är det sextonde svenska mästerskapet i ishockey. Inför säsongen hade regeländringar gjorts för att tillåta lagen att ha med en reservmålvakt. Byte av målvakt fick bara ske i periodpauserna och i den händelse att målvakten blev skadad. Det blev också tillåtet att ha med en extra utespelare som avbytare. Totalt elva spelare mot tidigare nio. 

I SM-urneringen deltog femton lag. Största överraskningen var att Södertälje SK slog ut AIK i semifinalen. I finalen den 26 mars möttes Hammarby IF och Södertälje SK. Hammarby segrade med 1–0.

Matchträd

Matcher
Första omgången
 21 februari: Nacka SK–UoIF Matteuspojkarna 3–1
 21 februari: Tranebergs IF–Hornstulls IF 3–2
 21 februari: Södertälje SK–BK Nordia 4–0
 21 februari: Södertälje IF–IFK Mariefred 3–2

Andra omgången
 3 mars: Karlbergs BK–IK Sture 2–1
 5 mars: Nacka SK–IFK Lidingö 4–0
 7 mars: Södertälje SK–Tranebergs IF 3–1

Tredje omgången
 12 mars: Södertälje IF–Nacka SK 4–0
 14 mars: AIK–IK Hermes 1–0
 16 mars: Hammarby IF–IK Göta 3–0
 19 mars: Södertälje SK–Karlbergs BK 3–1

Semifinaler
 20 mars: Södertälje IF–Hammarby IF 0–1
 21 mars: AIK–Södertälje SK 1–3

Final
 26 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
Hammarbys mål gjordes av Sven Bergqvist. Matchen spelades i Lindarängens ispalats inför  åskådare.

Se även
 Svenska serien i ishockey 1936/1937
 Klass I i ishockey 1936/1937

Källor

1937 i Sverige
Ishockeysäsongen 1936/1937
1937